

Cinema 
Evangeline – film USA del 1908 con Gene Gauntier
Evangeline – film canadese del (1914) di William Cavanaugh e Edward P. Sullivan 
Evangeline – film USA del (1919) di Raoul Walsh con Miriam Cooper 
Evangelina (Evangeline) – film USA del 1929 diretto da Edwin Carewe
Evangelina – film argentino del 1959 diretto da Kurt Land

Geografia 
Evangelina – città della Municipalità locale di Musina (Sudafrica)

Letteratura 
Evangeline o Un racconto dell'Acadia – poema di Henry Wadsworth Longfellow del 1847

Onomastica
Evangelina – nome proprio di persona femminile

Pagine correlate 
Evangeline